Врангель Андрій Іванович (1736—1813) — російський військовий та державний діяч, генерал-поручик, таємний радник, правитель Ревельського намісництва (1786—1796).
 Антон Магнус Герман Врангель (1857—1934) — шведський дипломат, надзвичайний посланець і Повноважний міністр короля Швеції про дворі короля Великої Британії між 1906 і 1920 роками, міністр закордонних справ.
 Гедда Врангель (1792—1833) — шведська композиторка.
 Герман Врангель (1584—1587 — 1643) — шведський фельдмаршал.
 Врангель Єгор Васильович (1783—1841) — професор російського права, дійсний статський радник.
 Врангель Єгор Єгорович (1827—1875) — російський державний діяч, таємний радник, сенатор.
 Врангель Карл Карлович (1800—1872) — російський військовик, генерал від інфантерії.
 Карл-Генріх Врангель (1681—1755) — учасник Полтавської битви і російсько-шведської війни 1741 року; фельдмаршал Швеції.
 Карл-Густав Врангель (1613—1676) — граф; шведський адмірал і фельдмаршал, який командував армією на заключному етапі Тридцятилітньої війни.
 Врангель Маргарита Карлівна (1877—1932) — російсько-німецький хімік. Перша жінка-професор в німецькому університеті.
 Врангель Михайло Олександрович (1886—1963) — російський і радянський архітектор, інженер і художник, головний архітектор Севастополя в 1922—1936 роках.
 Врангель Олександр Євстахійович (1804 — 1880—1881) — російський воєначальник, генерал від інфантерії, генерал-ад'ютант.
 Врангель Олександр Єгорович (1833—1915) — російський дипломат, камергер.
 Врангель Ольга Михайлівна (1883—1968) — громадський діяч, медик. Дружина Петра Врангеля.
 Врангель Петро Миколайович (1878—1920) — російський воєначальник, генерал-лейтенант російської імператорської армії. Учасник російсько-японської та Першої світової воєн, один з головних керівників Білого руху в роки Громадянської війни. Головнокомандувач Російської армії в Криму і Польщі (1920).
 Врангель Фердинанд Петрович (1797—1870) — російський військовий і державний діяч, мореплавець і полярний дослідник, адмірал, керівник Морським міністерством Російської Імперії.
 Врангель Фердинанд Фердинандович (1844—1919) — барон, гідрограф, дослідник Середземного, Чорного і Азовського морів, директор Імператорського Олександрівського ліцею.
 Фрідріх Генріх Ернст фон Врангель (1784—1877) — - прусський воєначальник, генерал-фельдмаршал.

 Врангель (Аляска)
 Врангель (аеропорт)
 Будинок Врангеля
 Бухта Врангеля
 Вежа Врангеля
 Вулкан Врангеля
 Гори Врангеля
 Острів Врангеля (значення)